Погорелка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Погорелка — деревня в Кореличском районе Гродненская область.
 Погорелка — деревня в Воложинском районе Минская область.
 Погорелка — посёлок в Любанском районе Минская область.

Россия 
Алтайский край
 Погорелка — до 1965 года название села Заречное в Кытмановском районе.
 Архангельская область
 Погорелка — деревня в Каргопольском районе.
 Погорелка — деревня в Приморском районе.
Владимирская область
 Погорелка — деревня в Ковровском районе.
Вологодская область
 Погорелка — деревня в Вожегодском районе.
 Погорелка — деревня в Вологодском районе.
 Погорелка — деревня в Грязовецком районе, Ростиловское муниципальное образование.
 Погорелка — деревня в Грязовецком районе, Юровское муниципальное образование.
 Погорелка — деревня в Кирилловском районе, Талицкое сельское поселение.
 Погорелка — деревня в Кирилловском районе, Ферапонтовское сельское поселение.
 Погорелка — деревня в Междуреченском районе, упразднена в 2001 году.
 Погорелка — деревня в Сокольском районе, Архангельское сельское поселение.
 Погорелка — деревня в Сокольском районе, Боровецкое сельское поселение.
 Погорелка — деревня в Устюженском районе.
 Погорелка — деревня в Череповецком районе, Дмитриевский сельсовет.
 Погорелка — деревня в Череповецком районе, Абакановский сельсовет.
 Погорелка — деревня в Череповецком районе, Щетинское сельское поселение.
 Погорелка — деревня в Шекснинском районе, Ершовское сельское поселение.
 Погорелка — деревня в Шекснинском районе, Любомировское сельское поселение.
Ивановская область
 Погорелка — деревня в Верхнеландеховском районе.
 Погорелка — деревня в Вичугском районе, Золотиловское сельское поселение.
 Погорелка — деревня в Вичугском районе, Чертовищенское сельское поселение.
 Погорелка — деревня в Палехском районе.
 Погорелка — деревня в Пестяковском районе.
 Погорелка — деревня в Пучежском районе.
 Погорелка — деревня в Южском районе.
 Погорелка — деревня в Юрьевецком районе.
Костромская область
 Погорелка — деревня в Вохомском районе.
 Погорелка — деревня в Костромском районе.
 Погорелка — деревня в Мантуровском районе.
 Погорелка — деревня в Нейском районе.
 Погорелка — деревня в Парфеньевском районе.
Красноярский край
 Погорелка — деревня в Емельяновском районе.
Курганская область
 Погорелка — село в Шадринском районе.
Нижегородская область
 Погорелка — деревня в Ветлужском районе, Крутцовский сельсовет.
 Погорелка — деревня в Ветлужском районе, Микрихинский сельсовет.
 Погорелка — деревня в Павловском районе.
Новгородская область
 Погорелка — деревня в Крестецком районе.
 Погорелка — деревня в Любытинском районе.
 Погорелка — деревня в Хвойнинском районе.
Новосибирская область
 Погорелка — деревня в Чановском районе.
Пермский край
 Погорелка — деревня в Очёрском районе.
 Псковская область
 Погорелка — деревня в Великолукском районе.
 Погорелка — деревня в Островском районе, Воронцовская волость.
 Погорелка — деревня в Островском районе, Островская волость.
 Погорелка — деревня в Порховском районе, Славковская волость в части бывшей (до 2005) Гальчихинской волости.
 Погорелка — деревня в Порховском районе, Славковская волость в части бывшей (до 2010) Митрофановской волости.
 Погорелка — деревня в Псковском районе, Ершовская волость.
 Погорелка — деревня в Псковском районе, Карамышевская волость.
 Погорелка — деревня в Псковском районе, Серёдкинская волость, в части бывшей Верхолинской волости.
 Погорелка — деревня в Псковском районе, Серёдкинская волость, в части бывшей Гверздонской волости.
 Погорелка — деревня в Псковском районе, Ядровская волость;
 Погорелка — деревня в Пустошкинском районе.
 Погорелка — деревня в Пыталовском районе.
 Погорелка — деревня в Струго-Красненском районе.
Свердловская область
 Погорелка — деревня в Талицком городском округе.
 Тверская область
 Погорелка — деревня в Бежецком районе.
 Погорелка — деревня в Калязинском районе.
 Погорелка — деревня в Кесовогорском районе.
 Погорелка — деревня в Сандовском районе.
 Погорелка — деревня в Сонковском районе.
Тюменская область
 Погорелка — деревня в Абатском районе.
Челябинская область
 Погорелка — деревня в Еткульском районе.
Ярославская область
 Погорелка — деревня в Борисоглебском районе, Вощажниковское сельское поселение.
 Погорелка — деревня в Борисоглебском районе, Высоковское сельское поселение.
 Погорелка — деревня в Даниловском районе.
 Погорелка — деревня в Первомайском районе, Кукобойское сельское поселение.
 Погорелка — деревня в Первомайском районе, Игнатцевский сельский округ.
 Погорелка — деревня в Первомайском районе, Пречистенский сельский округ.
 Погорелка — деревня в Рыбинском районе, Глебовское сельское поселение.
 Погорелка — село в Рыбинском районе, Глебовское сельское поселение.
 Погорелка — деревня в Рыбинском районе, Назаровское сельское поселение.
 Погорелка — деревня в Рыбинском районе, Покровское сельское поселение.
 Погорелка — деревня в Пошехонском районе.
 Погорелка — деревня в Тутаевском районе.
 Погорелка — деревня в Угличском районе.

См. также 
 Погорелка (приток Туры)
 Погорелки